Arras (von lateinisch arrha ‚befestigter Berg‘) steht für
 Arras, eine französische Stadt im Département Pas-de-Calais, davon abgeleitet die Verwaltungseinheiten
 Arrondissement Arras
 Kanton Arras-Nord
 Kanton Arras-Ouest
 Kanton Arras-Sud
 Burg Arras, eine Burg an der Mosel
 Arras-en-Lavedan, eine Gemeinde im französischen Département Hautes-Pyrénées
 Arras-sur-Rhône, eine Gemeinde im französischen Département Ardèche
 Arras (Geringswalde), Ortsteil von Geringswalde im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Arras (Leisnig), ein zum Leisniger Ortsteil Polkenberg gehörender Ort im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 eine Farm im East Riding of Yorkshire und die nach ihr benannte eisenzeitliche Arras-Kultur
 Eine Messe für die Stadt Arras, 1971 erschienener Roman des polnischen Schriftstellers Andrzej Szczypiorski

Arras ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Peter Arras (1870–1939), hessischer Politiker (HBB)
 John D. Arras (1945–2015), US-amerikanischer Philosoph und Bioethiker
 Lambert von Arras († 1115), erster Bischof von Arras
 Matthias von Arras (1290–1352), französischer Architekt und Baumeister, der in Böhmen wirkte
 Nevelon d’Arras, französischer Adliger, Marschall von Frankreich
 Paul Arras (1857–1942), deutscher Lehrer, Archivar und Heimatforscher
 Peter von Arras (um 1235), Künstler und Kunsthandwerker, siehe Meister der Rose von Lausanne
 Wilhelm von Arras (* um 1310; † um 1353), Domkapitular in Trier

Siehe auch:
 Vertrag von Arras
 Aras